Баттерфилд () — английская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Баттерфилд, Герберт (1900—1979) — британский историк.
 Баттерфилд, Даниель (1831—1901) — американский военачальник, участник Гражданской войны.
 Баттерфилд, Джейкоб (род. 1990) — английский футболист, атакующий полузащитник.
 Баттерфилд, Дон (1923—2006) — американский джазовый тубист и композитор.
 Баттерфилд, Меллона (1853—1924) — американская художница по фарфору.
 Баттерфилд, Пол (1942—1987) — американский блюзовый певец и исполнитель на губной гармонике.
 Баттерфилд, Фредерик (1864—1974) — британский долгожитель.
 Баттерфилд, Эйса (род. 1997) — британский киноактёр.

Топоним 
 Баттерфилд — город в штате Миннесота, США.
 Баттерфилд — город в штате Миссури, США.
 Баттерфилд — тауншип в штате Миннесота, США.
 Баттерфилд — тауншип в штате Миссури, США.
 Баттерфилд — статистически обособленная местность в штате Миссури, США.

Другие значения 
 «Баттерфилд, 8» — художественный фильм Дэниэла Манна, вышедший в 1960 году.

См. также 
 Баттервик
 Баттерворт
 Баттерфляй